Caswell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Caswell House (Michigan), NRHP-Nr. 72000650
 Caswell House (Texas), NRHP-Nr. 86000994